

События 
 Консулы имп. Валентиниан III (VI раз) и Флавий Ном.
 Убийство Аттилой Бледы.
 445—453 — Аттила после убийства брата стал единоличным повелителем гуннов.
 Тогонцы бежали на запад и взяли Хотан, потом вернулись на родину.
 Умер жужаньский хан Уди.
 Китайские войска проникли в Линьи, заняли столицу и захватили богатую добычу.

Скончались 
 Бледа — вождь гуннов
 Ути — жужаньский хан

См. также

Примечания